Pușcaș este o denominare a unei ocupații militare - Pușcaș (militar) -, dar și un nume de familie românesc, de obicei întâlnit în Transilvania. 

Numele de familie  Pușcaș  se poate referi la:

 Alina Pușcaș (n. 1985), actriță română
 Cristian Pușcaș (n. 1970) fotbalist român
 George Pușcaș (n. 1996), fotbalist român
 Iacob Pușcaș (n. 1977), politician român
 Ioan Pușcaș (n. 1932), medic român
 Mircea Pușcaș (n. 1967) sculptor moldovean
 Vasile Louis Pușcaș (1915–2009), episcop catolic româno-american
 Vasile Pușcaș (n. 1952), politician și diplomat român
 Victor Pușcaș (n. 1943), politician moldovean

Nume de familie românești
Nume de familie din Transilvania
Nume proprii